Салим Кешьюш () — французский актёр театра и кино.

Биография 
Салим Кешьюш родился 2 апреля 1979 года во французском городе Лион, в бедной алжирской семье. Когда Салиму было 15, он был замечен французским режиссёром Гаэлем Морэлем, который дал Кешьюшу роль в своём первом полнометражном фильме «Полный вперед» (фр. À toute vitesse). С тех пор актёр сыграл ещё в нескольких фильмах Мореля: «Первый снег» (  1999), «Клан» (  2004) и «Жизнь после него» ( 2007).

Будучи подростком, Салим рассматривал актёрское ремесло не более чем просто игру, однако работа с Морэлем, а также опыт работы с Франсуа Озоном в фильме «Криминальные любовники» (фр. Les Amants criminels) развили в нём страсть к этой профессии и он решил сделать карьеру в этой области: он поступает в актёрскую школу и заканчивает её в 2002 году.

С четырнадцатилетнего возраста актёр занимается боксом. В 1998 он стал чемпионом Франции по кикбоксингу. В 1999 и 2002 годах Салим занимал второе место на чемпионате по тайскому боксу. Его спортивные навыки использовали режиссёры — так он играл боксёра в драме Франсуа Озона «Криминальные любовники», а в фильме Гаэля Мореля «Клан» он исполнил Капоэйру .

В 2005 году вместе с Амандой Лир Салим снялся в короткометражном фильме «Жиголо» (Gigolo), который был номинирован на «Золотого Медведя» на Берлинском кинофестивале. Салим сыграл парня-проститутку, который пытается вернуть свою жизнь в нормальное русло и справиться со внутренней страстью к саморазрушению. Он плохо понимает что происходит вокруг, мир для него словно рушится. Он никого не подпускает к себе и начинает подсаживаться на наркотики. Даже влюблённая в него богатая вдова не в силах помочь ему.

С 2004 года актёр начал играть в театре. Одной из самых известных его сценических работ стала роль Джузеппе Пелози, убийцы и любовника знаменитого итальянского режиссёра Пазолини в спектакле «Жизнь и смерть Пьера Паоло Пазолини» (Vie et mort de Pier Paolo Pasolini). В том же году по этой пьесе был снят одноимённый телевизионный фильм с участием Салима Кешьюша.

Среди множества актёрских работ последних лет также выделяются роль араба Месира в фильме 2004 года «Высшая школа». Фильм был поставлен по одноимённой драме 1995 года, написанной французским театральным драматургом и переводчиком Жаном-Мари Бэссетом о классовых, сексуальных и культурных различиях современного общества Франции. По фильму, персонаж Салима, (простой рабочий арабского происхождения по имени Месир) по его словам, был «Чёрной овцой» — ведь он, в отличие от всех остальных героев, не имеет благородного происхождения и всегда сам зарабатывает себе на жизнь. Он единственный, кто занимается чем-то настоящим, чем-то действительно нужным и полезным, в то время как персонажи Грегори Баке, Алис Тальони, Жослина Киврена и Элоди Наварр не видя реального мира, учатся на тех, кто в будущем будет этим миром управлять. Они — Элита.

Также Салим работал с Клаудией Кардинале и Антонином Стэли в картине тунисского режиссёра Мехди Бен Атиа «След нашей тоски» (или в переводе с французского «Нить»), рассказывающей историю о том, как встретились те, кого судьба связала «невидимой красной нитью». Встретились несмотря на все социальные, религиозные и расовые предрассудки.
 
В фильме режиссёра Абделатифа Кешиша «Жизнь Адель» Кешьюш сыграл роль Самира — молодого, не слишком удачливого актёра, безнадёжно влюблённого в героиню Адель Экзаркополос.

Модельная карьера 
С самого начала актёрской карьеры Салима, некоторые художники и фотографы выражали большой интерес в том, чтобы запечатлеть Салима в своих работах. Кешьюш позировал известным фотографам и художникам Пьеру и Жилю в их работах, относящихся к фильму «Криминальные любовники». В 2003 году Юсеф Набил (Youssef Nabil) изобразил Салима в своих картинах, связанных с фильмом «Жизнь и смерть Пьера Паоло Пазолини». В 2005 году Мишель Жилиберти (Michel Giliberti) с уважением продемонстрировал «тёмную сторону» Салима в десятках своих картин. Также Салим позирует для различных глянцевых журналов и в рекламных фотосессиях.

Сейчас актёр живёт в Париже и продолжает играть в театре и сниматься в кино.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт актёра
 Салим Кешьюш на Facebook

Актёры телевидения Франции